Keskiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Keskiluoto, Björneborg, Satakunta, 
 Keskiluoto, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Keskiluoto, Borgå, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar